AKS kan syfta på:
 AKS (vapen) – en automatkarbin
 AKS – en fascistisk rörelse som bildades i februari 1922 av en grupp studenter och akademiker i Finland, se Akademiska Karelen-Sällskapet
 AKS – en sjukdom akut koronart syndrom, se Akut kranskärlssjukdom
 AKS – en tidigare skola vid armen, se Arméns kompaniofficersskola
 AKS – en förening bildad 1926, se Arbetarnas kulturhistoriska sällskap